Суперкопа де Еспаня 2012 е 29-о издание на Суперкопа де Еспаня, което се изиграва в две срещи на разменено гостуване, проведени на 23 и 29 август 2012 г. Отборите, спорещи за трофея, са Барселона, спечелил Купата на краля през сезон 2011/12, и Реал Мадрид, завършил на първо място в Примера дивисион през сезон 2011/12.

Барселона и Реал Мадрид завършват с общ резултат 4:4, но Реал Мадрид печели трофея заради повече голове на чужд терен. Това е 9-а купа за Реал Мадрид.

Витрина на двубоите

Първи мач

Втори мач

Вижте също 
 Ел Класико
 Примера дивисион 2011/12
 Купа на краля 2011/12
 Реал Мадрид през сезон 2012/13

2012
Спорт в Мадрид
ФК Барселона
Реал Мадрид